Duka – comune dell'Ungheria
 Dilly Duka – calciatore albanese
 Dominik Duka – cardinale, arcivescovo cattolico e teologo ceco
 Tomislav Duka – calciatore croato